Adelaide Aste – attrice italiana
 Armando Aste – alpinista italiano
 Paul Aste – slittinista e bobbista austriaco

 Asté – comune francese

Pagine correlate 

 Asta
 D'Aste